Сэмюэл Уайт Бе́йкер (; 8 июня 1821, Лондон — 30 декабря 1893, Девоншир) — английский исследователь бассейна Нила.

Биография 
В 1862 году поднялся вверх по реке Атбаре, прошёл через северную Эфиопию к Голубому Нилу, спустился вниз по реке до г. Хартума и поднялся затем по Белому Нилу до Гондокоро, где в 1863 встретился со Спиком и Дж. О. Грантом. В 1864 году открыл второй исток Белого Нила — озеро Альберт и исследовал его северное побережье. Открыл водопады Мерчисон на р. Виктория-Нил.

По возвращении в Англию в октябре 1865 года, Бейкера ожидали высокие почести: королева даровала ему титул баронета, а Лондонское и Парижское географические общества присудили ему свои медали.

В 1869 году, по предложению вице-короля Египта, возглавил военную экспедицию, снаряженную с целью покорения земель, лежащих по Белому Нилу и его притокам, и установления с ними торговых сношений.

По мнению некоторых географов, основная работа Бейкера: «Альберт-Ньянца, большой водоём Нила и исследования истоков Нила» (тома 1—2, 1867, русский перевод 1875).

Избранная библиография 

 «The rifle and the hount», «Eight years’ wanderings in Ceylon» (Лондон, 1855),
 «The Albert Nyanza, great basin of the Nile and explorations of the Nile sources» (Лондон, 1866, русские переводы Москва и Петербург, 1868 и М., 1875),
 «The Nile tributaries of Abyssinia» (Лондон, 1867, немецкий перевод Йена, 1878),
 «Ismailia» (Лондон, 1874, 2 т., русский перевод — Санкт-Петербург, 1876),
 «Cyprus as I saw it in 1879» (Лондон, 1879, нем. перевод Оберлендера, Лейпциг, 1880).

Примечания

Источники 
 Большая Советская энциклопедия, третье издание. — М.: Советская Энциклопедия, 1970-77 (электронная версия — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2004).

Литература 
 
 1911 Encyclopædia Britannica/Baker, Sir Samuel White

Путешественники Великобритании
Исследователи Африки
Нил
Учёные XIX века
Члены Королевского географического общества